«Говори́т Москва́» — российская информационная радиовещательная коммерческая компания (радиостанция), основанная в Москве журналистом и телеведущим Сергеем Доренко. Выпущена в эфир 10 февраля 2014 года.

История 
Радиостанция «Говорит Москва» под руководством Сергея Доренко начала своё вещание в Москве в 7 часов утра 10 февраля 2014 года на частоте 94,8 МГц, сменив вещание на этой частоте радио RU.FM. 

11 марта 2014 года радиостанция была зарегистрирована в «Роскомнадзоре».

С 30 декабря 2016 года по 18 октября 2018 года радио «Говорит Москва» вело вещание в Твери.

Слоган компании: «Слушать, думать, знать — правильные глаголы. Говорит Москва 94.8 fm».

Вещание радиостанции круглосуточное. Яркое отличие станции — полный интерактив. Слушатели могут поделиться новостями в прямом эфире с помощью телефона, смс, социальных сетей в любой программе.

По данным Mediascope, дневная аудитория радиостанции с января по март 2019 года составила более 360 000 человек.

13 мая 2019 года в связи со смертью Сергея Доренко радиостанция объявила о снятии с эфира его авторской утренней передачи «Подъём».

24 июня 2019 года радиостанцию возглавил Роман Бабаян.

Награды 
 30 мая 2014 года радиостанция «Говорит Москва» получила премию «Прорыв года 2014».
 В 2015 году награждена Всероссийской премией в области радиовещания «Radio Station Awards 2015» в номинации «Лучшая информационная радиостанция».

Собственники 
 Михаил Сафарбекович Гуцериев

Руководство 

 Главный редактор — Сергей Леонидович Доренко (2014 — 9 мая 2019 (†)).
 Главный редактор — Роман Георгиевич Бабаян (24 июня 2019 — ).
 Заместитель главного редактора — Андрей Петрович Бинев.

Ведущие 

 Роман Бабаян
 Роман Щукин
 Анастасия Оношко
 Алексей Валерьевич Гудошников
 Юрий Будкин
 Евгения Волгина
 Максим Челноков
 Леонид Вениаминович Володарский
 Екатерина Родина
 Вера Грибанова
 Андрей Бычков
 Антон Лемесев
 Георгий Бабаян
 Георгий Осипов
 Андрей Бинев
 Марина Александрова
 Александр Асафов
 Евгения Фомина
 Анна Соловьева
 Михаил Хазин
 Наталья Троицкая
 Вероника Романова
 Ирина Прохорова
 Рафаэль Ордуханян
 Вадим Коженов
 Александр Сладков
 Галим Вергасов

Аудитория 
Радио «Говорит Москва» ориентируется на жителей столицы и в первую очередь на автомобилистов, в сетке вещания — актуальные новости, аналитика, публицистика, музыкальные и тематические передачи.

Инцидент с привязанной к стулу девушкой и таймером 
29 мая 2017 года пользователи английского сообщества 4chan и российского имиджборда «Двач» обратили внимание на трансляцию в Periscope, в которой показывается девушка, сидящая привязанной к стулу с планшетом на коленках. На устройстве запущен таймер, отсчитывающий до полуночи с 29 на 30 мая по московскому времени. На фоне в помещении работала радиостанция «Говорит Москва». Впоследствии в студию радиостанции приехали ведущий Алексей Гудошников и заместитель генерального директора радиостанции Марат Березов, которые вели ночной эфир. Им удалось поговорить с девушкой, благодаря включенному радио в помещении, в котором она находилась. Как оказалось прямой эфир на Periscope и YouTube задумывался как социальный эксперимент, направленный на изучение реакции пользователей социальных сетей. Её организатором оказалось сообщество StreamLine (переименованное в Black Elephant), инвестором которого выступает глава медиахолдинга News Media Арам Габрелянов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт радиостанции «Говорит Москва». // govoritmoskva.ru. Дата обращения: 19 сентября 2021.

Радиостанции России
Коммерческие радиостанции России
Радиостанции на русском языке
Новостные радиостанции
Появились в 2014 году в России
Радиостанции Москвы
Сергей Доренко